Havir (perz. هَوير) se može odnositi na:
 Havir, iransko naselje u Teheranskoj pokrajini
 Havir (jezero), iransko jezero u Teheranskoj pokrajini
 Havir (rijeka), iranska rijeka u Teheranskoj pokrajini
 Havir (Huzestan), iransko naselje u Huzestanu